

Codici 
 LUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lučenec (Slovacchia)

Medicina 
 Lue – sinonimo di sifilide, malattia infettiva

Persone 
 Lue Sai (...-1433) – re di Lan Xang
 Lué (1875 circa-...) – nuotatore francese
 Ignazio Luè (1891-1970) – pallanuotista e nuotatore italiano
 Rufin Lué (1968) – calciatore ivoriano
 Tyronn Lue (1977) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Geografia

Francia 
 Lüe – comune nel dipartimento delle Landes (Nuova Aquitania)
 Lué-en-Baugeois – ex comune ora frazione di Jarzé-Villages, comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)

Pagine correlate 
 Lü – pagina di disambiguazione